Московский полк — именование некоторых воинских частей Русской императорской армии.

 лейб-гвардии Московский полк — гвардейская пехотная часть в 1811—1918 годах
 8-й гренадерский Московский полк — армейская пехотная часть в 1642—1918 годах
 65-й пехотный Московский полк — армейская пехотная часть в 1700—1918 годах
 1-й лейб-драгунский Московский полк — армейская кавалерийская часть в 1700—1918 годах
 Московский драгунский шквадрон — армейская кавалерийская часть в 1711—1765 годах
 Московский гусарский полк (гусарский графа Салтыкова полк) — ополченская кавалерийская часть в 1812—1814 годах
 Московский казачий полк (казачий графа Дмитриева-Мамонова полк) — ополченская кавалерийская часть в 1812—1814 годах
 Московский гарнизонный полк — армейская пехотная часть в 1796—1813 годах